Astronomie
  Méthone  est une des lunes de Saturne.
 Entomologie
 Methone est un genre de lépidoptères.
 Mythologie
Dans la mythologie grecque, Méthone est une des Alcyonides.
 Toponymie
 Deux villes grecques portent ce nom:
 Méthone, en Messénie,
 Méthone, en Piérie.